Cablotales es una localidad en Honduras cerca de Santa Bárbara.

Hechos Relevantes 
El 19 de noviembre de 2014 María José Alvarado, que iba a participar en el Miss Mundo 2014 fue encontrada muerta en Cablotales junto a su hermana Sofía Trinidad.